За́падный Лого́н (, ) — административный регион в Республике Чад. Своё название он получил по имени реки Логон (река).
 Административный центр — город Мунду.
 Другие города — Беной, Беинамар.
 Площадь — 9 000 км², население —

География  
Регион Западный Логон находится в южной части Чада. Территориально соответствует бывшей префектуре того же названия. На западе граничит с регионом Западное Майо-Кеби, на севере с регионом Танджиле, на востоке и юге с регионом Восточный Логон.

В природно-климатическом отношении регион Западный Логон лежит в зоне саванн.

Население 
Более 90 % жителей региона Западный Логон относятся к народности сара.

Административное деление 
В административном отношении Западный Логон подразделяется на 4 департамента — Додже (состоит из 4 супрефектур: Беинамар, Беиса, Лаокаси и Таполь), Гвени (4 супрефектуры: Крим-Крим, Бао, Бемангара и Догиннди), Лак-Вей (7 супрефектур: Мунду, Ба, Дели, Додиннда, Мбалькабра, Мбала и Нгодон) и Нгуркоссо (6 супрефектур: Беной, Бебалем, Бекири, Беладжия, Буру и Саар-Гойен).

Населённые пункты 
 Бемия
 Кейкаге
 Куту

Примечания 

Регионы Чада